Диселенид никеля — бинарное неорганическое соединение 
металла никеля и селена
с формулой NiSe,
кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал куллерудит (кулерудит) — NiSe с примесями кобальта, железа, меди  .

 Реакция никеля и паров селена:

 Реакция ацетата никеля и селенида триоктилфосфина

Физические свойства 
Диселенид никеля образует кристаллы 
кубической сингонии,
пространственная группа P a3,
параметры ячейки a = 0,59604 нм, Z = 4.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 
 
 

никеля
Селениды никеля